Brodführer ist der Name von: 

 Adolf Brodführer (1845–1907), deutscher Generalarzt und Sanitätsinspekteur
 Carl Brodführer (1884–1960), deutscher Architekt, Regierungs- und Baurat
 Friedrich Brodführer (1878–1937), deutscher Reichsgerichtsrat
 Joachim Brodführer (um 1936), deutscher Architekt